Серомо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на схід від Парижа, 90 км на південний захід від Меца, 70 км на північний захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Серомон на сайті французького Національного інституту географії
 Серомон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серомон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серомон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серомон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези